Estão listados abaixo as datas e jogos das fases eliminatórias da  zona Européia (UEFA) da Copa do Mundo FIFA. Para mais detalhe das eliminatórias, veja o artigo Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 1994.

Um total de 39 seleções filiadas à UEFA participaram das eliminatórias. Todavia, Liechtenstein desistiu antes de o sorteio ser feito. Além disso, a Rússia pegou a vaga da União Soviética após a dissolução do país, e a Iugoslávia foi suspensa  pela FIFA devido às sanções das Nações Unidas por causa da Guerra Civil Iugoslava. A zona européia teve direito a 13 vagas das 24 na fase final. Alemanha, atual campeã, classificou-se automaticamente, deixando 12 vagas abertas para a competição entre 37 times.

Os 37 times foram divididos em 6 grupos, cinco de seis times cada e um de sete times (embora o grupo 5 tenha terminado com apenas 5 times após a suspensão da Iugoslávia). Os  times deveriam jogar uns contra os outros em jogos de ida e volta. Os vencedores e segundos dos grupos se classificaram.

Sorteio 

O sorteio foi feito em 8 de dezembro de 1991.

Resultados

Grupo 1 

Itália e Suíça classificadas.

Grupo 2 

Noruega e Holanda classificadas.

Grupo 3 

Espanha e República da Irlanda classificadas.

Grupo 4 

Romênia e Bélgica classificadas.

Grupo 5 

Grécia e Rússia classificadas.

Grupo 6 

Suécia e Bulgária classificadas.

Ver também
Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 1994 - América do Sul
Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 1994 - Oceania

Ligações Externas

Europa
1994